Dettenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Dettenbach (Waldkirch), Hof der Stadt Waldkirch im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Fließgewässer:
 Dettenbach (Alte Donau), linker Zufluss der Alten Donau (zur Donau nach Irnsing) bei Marching, beides Orte der Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Dettenbach (Brettenbach), linker Zufluss des Brettenbachs bei den Seilerhöfen, Gemeinde Sexau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Dettenbach (Elz), linker Zufluss der Elz nach Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg;ist auch Abfluss des Stadtrainsees 
 Dettenbach (Ilz), rechter Zufluss der Ilz in Fischhaus, Gemeinde Ruderting, Landkreis Passau, Bayern
 Dettenbach (Sulzach), rechter Zufluss der Sulzach unmittelbar vor Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Dettelbach
 Detterbach